Wyspy w Stanach Zjednoczonych:
 Bird Islands (Luizjana)
 Bird Islands (Karolina Północna)
 Bird Islands (Teksas)

Wyspy w Kanadzie:
 Bird Islands (Nunavut)

Wyspy w Australii:
 Bird Islands (Queensland)

Zobacz też 
 Bird Island